rotor (mechanika), prawidłowo wirnik, część wirująca urządzenia lub maszyny
 rotor (meteorologia)
 rotor Programming
 rotor Flettnera – alternatywny wiatrowy napęd dla statków
 Rotor (zespół muzyczny) – węgierska grupa muzyczna